Андре́й Семёнов: Семёнов, Андрей Александрович (Черкизов, 1954—2007) — российский журналист, теле- и радиоведущий.
 Семёнов, Андрей Алексеевич (род. 1977) — российский легкоатлет, спринтер.
 Семёнов, Андрей Альфредович (род. 1957) — советский и российский футболист.
 Семёнов, Андрей Андреевич (род. 1990) — российский баскетболист.
 Семёнов, Андрей Валерьевич (род. 1972) — российский композитор, дирижёр и актёр.
 Семёнов, Андрей Викторович (род. 1977) — российский продюсер документальных фильмов.
 Семёнов, Андрей Владимирович (род. 1977) — боец смешанного стиля.
 Семёнов, Андрей Герасимович (род. 1924) — советский лыжник.
 Семёнов, Андрей Данилович (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Семёнов, Андрей Платонович (1923—1995) — гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 Семёнов, Андрей Сергеевич (род. 1984) — украинский легкоатлет, толкатель ядра.
 Семёнов, Андрей Сергеевич (род. 1989) — российский футболист.